В парному розряді жіночого тенісного турніру Athens Trophy 1989, що проходив у рамках Туру WTA 1989, Сандра Чеккіні і Патрісія Тарабіні виграли титул, у фіналі перемігши пару Зілке Маєр і Елена Пампулова 4–6, 6–4, 6–2.

Сіяні пари 

 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (чемпіонки)
Відсутня

 Сесілія Дальман /  Сімоне Шилдер (1-ше коло)
 Рейчел Макквіллан /  Ренне Стаббс (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Athens Trophy